Dies ist die vollständige Startliste der Molnija-Rakete.

Weblinks 
 Gunter's Space Page: Molniya and Soyuz with upper stages (englisch)

Einzelnachweise 

!Molnija
!Molnija
!Molnija
Molnija